Эвротас может означать:

 Эвротас — река в Греции, на которой стоит город Спарта. Крупнейшая река Лаконии.
 Эвротас (дим) — община (дим) в Греции.
 Эвротас — корабль греческого флота, принявший участие в греко-турецкой войне 1897 года, Балканских войнах и Первой мировой войне.